USS Holland ist ein Schiffsname, den die United States Navy mehrfach zu Ehren des U-Boot-Konstrukteurs John Philip Holland vergab. Folgende Schiffe der United States Navy wurden mit diesem Namen versehen:

 USS Holland (SS-1): Ein von Holland selbst entwickeltes U-Boot, das 1899 als erstes U-Boot der Marine überhaupt in Dienst gestellt wurde.
 USS Holland (AS-3): Ein 1926 in Dienst gestellter U-Boot-Tender, der im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam und 1947 abgewrackt wurde.
 USS Holland (AS-32): Ein weiterer U-Boot-Tender, der von 1966 bis 1996 im Dienst stand.

Holland